Zögersbach steht für:

 Zögersbach (Gemeinde Lilienfeld), Ortschaft von Lilienfeld, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Zögersbach (Traisen), linker Zufluss zur Traisen bei Lilienfeld in Niederösterreich